Rio Negro (o Río Negro) è toponimo geografico dell'America meridionale.

Geografia

Fiumi
 Río Negro – Fiume (nasce in Argentina);
 Rio Negro – Fiume (nasce in Bolivia);
 Rio Negro – Fiume (nasce in Brasile e attraversa l'Uruguay);
 Rio Negro – Fiume che nasce in Colombia e diventa uno dei principali affluenti del Rio delle Amazzoni;
 Rio Negro – Fiume (nasce in Honduras);
 Rio Negro – Fiume (nasce in Nicaragua);
 Rio Negro – Piccolo torrente trentino, le cui acque sono sfruttate da una storica centrale idroelettrica.

Laghi
 Rio Negro – Lago artificiale

Città
 Rio Negro – Città dello Stato del Mato Grosso do Sul (Brasile)
 Rio Negro – Città dello Stato del Paraná (Brasile)
 Río Negro – comune del Cile

Suddivisioni amministrative
 Rio Negro – Provincia (Argentina)
 Rio Negro – Dipartimento (Uruguay)

Pagine correlate
Rionegro